Wieża 10 m mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach skoków do wody, podczas letnich igrzysk olimpijskich w 1996. Eliminacje odbyły się 1 sierpnia, a półfinał oraz finał zostały rozegrane 2 sierpnia.

Do eliminacji zgłoszonych zostało 37 zawodników z 27 państw. Osiemnastu najlepszych awansowało do półfinału, natomiast dwunastu półfinalistów z najlepszymi wynikami awansowało do finałowej rywalizacji.

Zawody w tej konkurencji wygrał reprezentant Rosji Dmitrij Sautin. Drugą pozycję zajął zawodnik z Niemiec Jan Hempel, trzecią zaś reprezentujący Chiny Xiao Hailiang.

Wyniki

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Skoki do wody na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1996